Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марія Шарапова.

Шарапова потім виграла титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс з рахунком 7-5, 7-5.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 http://www.itftennis.com/womens/tournaments/drawsheetbyround.asp?tournament=1100014263&event=

2006
Acura Classic, одиночний розряд